Beniaminów (Łódź), een plaats in het Poolse district Zduńskowolski, woiwodschap Łódź
 Beniaminów (Mazovië), een plaats in het Poolse district Legionowski, woiwodschap Mazovië